McGroarty ist der Familienname folgender Personen:

 Chris McGroarty (* 1981), schottischer Fußballspieler
 Jimmy McGroarty (* 1957), nordirischer Fußballspieler
 John S. McGroarty (1862–1944), US-amerikanischer Politiker